Иодид гексаамминникеля(II) — неорганическое соединение, 
комплексный аммин соли металла никеля и иодистоводородной кислоты
с формулой [Ni(NH)]I,
синие кристаллы, не растворяется в воде.

Получение 

 Взаимодействие растворимых солей гексаамминникеля(II) с иодидами:

Физические свойства 
Иодид гексаамминникеля(II) образует синие кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F m3m,
параметры ячейки a = 1,0897 нм, Z = 4.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Литература 
 
 

Аммины
Комплексные соединения никеля
никеля
Соединения азота по алфавиту